Lösch bzw. Loesch steht für:
 Lösch (Familienname) (Loesch), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lösch, deutscher Name von Líšeň, Stadtteil von Brno, Tschechien
 Lösch (Glockengießer), fränkische Glockengießerfamilie
 Lösch von Hilkertshausen, ein bayerisches Adelsgeschlecht
 Loesch Verpackungstechnik (LoeschPack), deutscher Verpackungsmaschinenhersteller

Siehe auch:
 Löschung